Schuback ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Schuback (1762–1826), deutscher Pädagoge, Münzsammler, Herausgeber und Mäzen
 Emil Gottlieb Schuback (1820–1902), deutscher Maler

 Jacob Schuback (1726–1784), deutscher Jurist, Diplomat und Komponist

 Johannes Schuback (1732–1817), Hamburger Kaufmann 

 Nicolaus Schuback (1700–1783), deutscher Jurist und Bürgermeister von Hamburg

Schuback ist der Name folgender Unternehmen
 Schuback GmbH in Lübeck, Parfümeriekette